

Acronimi 
LICA – Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo
LICA – codice ICAO dell'aeroporto di Lamezia Terme

Persone 
Licá – calciatore portoghese
Laurențiu Lică – pallavolista rumeno
Marcel Lică – arbitro di calcio rumeno

Altro 
Lica – personaggio mitologico
Lica – personaggio dell'Eneide di Virgilio
Lica – nome proprio di persona femminile